Annese ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Annese (1932–1979), italienischer Schriftsteller
 Gennaro Annese (1604–1648), italienischer Revolutionär
 Vincenzo Alberto Annese (* 1984), italienischer Fußballspieler und -trainer